Иван Ливен:
 Ливен, Иван Андреевич (1775—1848) — командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Ливен, Иван Романович (1736—1809) — генерал от инфантерии (с 1798), архангельский военный губернатор.